Mitja Mežnar (ur. 30 czerwca 1988 w Kranju) – słoweński skoczek narciarski występujący w klubie NSK Tržič FMG.

W Ljubnie w zawodach FIS Cup w 2006 roku zajął drugie i trzynaste miejsce.
 
W 2005 i 2007 zdobył złote medale w konkursach drużynowych na mistrzostwach świata juniorów. Jego największym sukcesem indywidualnym na tych mistrzostwach było czwarte miejsce. W roku 2007 wziął udział w zawodach Grand Prix w Hinterzarten, gdzie zajął czterdziestą piątą lokatę. W Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 2007/2008 podczas konkursu w Engelbergu, zajmując 43. miejsce.

Jego rekord życiowy to 198 metrów z Planicy z 2017.

Po karierze sportowej został zatrudniony w Centrum Wspierania Biznesu miasta Kranj.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Mežnara na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Mežnara na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2004  Stryn – 22. miejsce
 2005  Rovaniemi – 19. miejsce
 2007  Tarvisio – 4. miejsce
 2008  Zakopane – 13. miejsce
 Drużynowo
 2005  Rovaniemi – złoty medal
 2007  Planica – złoty medal
 2008  Zakopane – 6. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008/2009 – 41.
 2009/2010 – 29.
 2011/2012 – 41.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010 – 33.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008 – 70.
 2009 – 21.
 2010 – 48.
 2011 – 45.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007 – 66.
 2008 – 37.
 2009 – 8.
 2010 – 37.

Lotos Poland Tour 
 2011 – 34.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 103.
 sezon 2006/2007: 58.
 sezon 2007/2008: 21.
 sezon 2008/2009: 81.
 sezon 2010/2011: 22.
 sezon 2011/2012: 5.
 sezon 2013/2014: 51.
 sezon 2014/2015: 36.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Rovaniemi – 13 grudnia 2007 (2. miejsce)
  Sapporo – 8 stycznia 2011 (1. miejsce)
  Sapporo – 8 stycznia 2011 (1. miejsce)
  Oslo – 19 lutego 2012 (2. miejsce)
  Wisła – 25 lutego 2012 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006: 43.
 2007: 31.
 2008: 61.
 2009: 27.
 2010: 61.
 2011: 73.
 2013: 45.
 2014: 11.

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Wisła – 2 sierpnia 2014 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 38.
 sezon 2013/2014: 16.
 sezon 2014/2015: 34.
 sezon 2015/2016: 26.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Ljubno – 22 stycznia 2006 (2. miejsce)
  Brattleboro – 15 lutego 2014 (2. miejsce)
  Brattleboro – 16 lutego 2014 (2. miejsce)
  Planica – 5 marca 2016 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy olimpijczycy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1988
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Ludzie urodzeni w Kranju